Leinberger ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Leinberger (zwischen 1475 und 1480–1531), deutscher Bildhauer, Baumeister und Architekt
 Ludwig Leinberger (1903–1943), deutscher Fußballspieler
 Christian Leinberger (1706–1770), deutscher Maler, Radierer, Stuckateur, Ingenieur und Geometer